Delacher ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Delacher (1904–1943), deutsch-österreichische Zeugin Jehovas und ein Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Irina Schoettel-Delacher (* 1962), österreichisch-schweizerische Angestellte und ehemalige Politikerin (FPÖ)